Barriquinha nome artístico de Edgard Cavalcanti é um pistonista de música popular brasileira.

Discografia 
 "'S rhythm shuffle - Time - Claude Bernie e Don Edward

Pianistas do estado do Rio de Janeiro